EDC ist die Abkürzung für: 
 Education for Democratic Citizenship, Demokratiebildung
 Efficient Dual Clutch, ein automatisiertes Doppelkupplungsgetriebe von Renault
 Eisenacher Deputierten-Convent, burschenschaftlicher Dachverband des späten 19. Jahrhunderts
 Electric Daisy Carnival, ein Musikfestival in den Vereinigten Staaten
 Electricity Developement Corporation, ein Stromversorger in Kamerun
 Electronic Data Capture, Erfassung von Daten über elektronische Formulare
 Electronic Diesel Control, Einspritzsystem bei Dieselmotoren
 Endocrine Disrupting Chemicals (englisch), siehe Endokrine Disruptoren
 Entertainment Distribution Company, Europas größter Hersteller von CDs, CD-ROMs und DVDs
 Error Detecting Code, ein Code zur Erkennung von fehlerhaften Daten, siehe Fehlerkorrekturverfahren
 Ethylendichlorid, ein wichtiger Stoff bei der Herstellung von PVC
 1-Ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimid, eine Chemikalie, die zur Aktivierung von Carbonsäuren eingesetzt wird
 European Defense Community (englisch), vergleiche Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG)
 European Diving Club, Europäischer Tauchsportverein
 European Documentation Centre (englisch), siehe Europäisches Dokumentationszentrum (EDZ)
 Eurovision Dance Contest, ein jährlich stattfindender Tanzwettbewerb
Everyday Carry, EDC-Gegenstände sind meist Miniaturen, die zum täglichen Gebrauch leicht mittragbar sind
 European Darts Championship, Dartturnier

e-DC ist die Abkürzung für:
 e-Democracy Centre, ein Institut des Zentrum für Demokratie Aarau der Universität Zürich

EdC (seltener/französisch: edc, EDC) ist die Abkürzung für:
 Eau de Cologne (Begriffsklärung), eine Bezeichnung für Duftwasser bestimmter Konzentration

edc ist die Abkürzung für:
 Esprit de corps ( für Gemeinsinn, Gemeinschaftsgeist oder Geist des Körpers), Marke des Kleidungsherstellers Esprit Holdings

EDC